Heilige Geestklooster (Steyl)
 Heilige Geestklooster (Venlo)